Аблай (встречающиеся в литературе варианты написания имени: Абдулай, Абла, Абулай, Обла, Облай; ум. 1674) — крупный ойратский тайши, второй сын хошутского тайши Байбагаса, сводный брат и соперник Очирту-Цецен-хана.

Биография 
Был женат на дочери своего дяди, первого джунгарского хунтайджи Эрдэни-Батура (1635—1653), сторонником которого был. Под его влиянием начал заниматься в своих владениях земледелием и основал ламаистский монастырь на реке Бешка — Аблайкит.

В 1643—1644 годах Аблай-тайши вместе с Эрдэни-Батуром участвовал в военном походе против казахов.

Аблай-тайши вёл многолетнюю борьбу со своим братом Очирту-Цецен-ханом за раздел отцовского наследства: аратов, пастбища и скот. В 1661 году между обоими братьями началась настоящая война, и только вмешательство матери Аблая примирило их. Очирту вернул брату захваченные владения и пленных.

После смерти хунтайджи Эрдэни-Батура началась борьба за престол между его сыновьями. Аблай-тайши перешёл на сторону старших братьев нового хунтайджи Сенге, а его брат Очирту-Цецен-хан поддержал последнего.

В 1640-х годах хошутский тайши Аблай установил торговые и посольские отношения с русскими городами в Сибири и Москвой. Особенно эти связи оживились после присоединения к улусам Аблая соседних владений его мачехи Гунджи (ум. 1653), матери Очирту-Цецен-хана, поскольку через её владения в сибирские города приходили торговые караваны бухарских купцов. Выполняя обещание, данное Гунджи царю Алексею Михайловичу, Аблай пропускал в Китай через свою территорию московского посольства и русских купцов. Согласно сообщению посла А. Ирки-муллы в приказе Казанского дворца, сделанному им 26 февраля 1662 года 

В 1660 году по просьбе Аблая ему был отправлен панцирь казацкого атамана Ермака, которому в Сибири приписывали магические свойства: 

и потому многие ойратские тайши добивались его получения. Однако панцирь Аблаю так и не достался, и в 1668 году он вновь просил разыскать его. В 1670 году этого же добивался его сын Цаган-тайши, но панцирь так и не нашли.

В 1671 году Аблай потерпел поражение в борьбе со своим братом Очирту Цецен-ханом за улус его матери и вынужден был отступить из Джунгарии в кочевья волжских калмыков. Аблай прибыл к своему дяде Кундулен-Убаши, кочевавшему на левом берегу р. Яика. В Приуралье Аблай захватил улус дербетского тайши Даяна-Омбо (сына Далай-Батыра), затем подчинил себе улусы Дайчина и стал зимовать на Яике. Очирту-Цецен-хан выступил в поход против Кундулен-Убаши и его сына Доржи. Кендулен-Убаши и Дайчин (дед Аюки) были взяты в плен, лишены своих улусов и отправлены в Тибет.

Главный калмыцкий тайши Аюка начал борьбу с хошутским тайшой Аблаем. Аюка примирился с мятежными тайшами Дугаром и Боком, а также обратился за помощью к русскому правительству. По сообщению В. М. Бакунина, Аюка восстановил мирные, дружественные отношения с новым правителем Джунгарии Цэван-Рабданом.

В 1671 году при поддержке русских воевод калмыцкий тайши Аюка предпринял поход в Приуралье против Аблая. В сражении Аблай-тайши потерпел поражение, был взят в плен и отправлен в качестве пленника в Москву, где скончался в 1674 году. Аюка вернул под свою власть калмыцкие кочевья, которые ранее Аблай отнял у его деда — Дайчина. По данным Ю. Лыткина, Аюка одержал победу над Аблаем благодаря поддержке и помощи своих двоюродных братьев Дугара, Назара и дербетского тайши Солом Церена.

Н. Н. Пальмов выдвигает версию о том, что Аблай погиб в бою, а Г. Ф. Миллер сообщает, будто он был отправлен в Астрахань:

Ссылки 
 Аблай - Родовод

Источники 
 
 Митиров А. Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. — Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. — 384 с. 

Персоналии по алфавиту
Калмыцкое ханство
Персоналии:Калмыкия